CEO steht als Abkürzung für:

 Chief Executive Officer, Geschäftsführer, oberster Leiter des operativen Geschäfts
 cognitio extra ordinem (c. e. o.), ein Gerichtsverfahren im Römischen Reich, siehe Kognitionsverfahren
 Corporate Europe Observatory, in Brüssel ansässige Nichtregierungsorganisation
 Current Engine Option, eine Typenbezeichnung bei Airbus, siehe Airbus A330
 Flughafen Waco Kungo, Angola (IATA-Code)

Abkürzung